Лейхтер () — фамилия:

 Лейхтер, Карл Юрьевич (1902—1987) — советский эстонский музыковед.
 Лейхтер, Отто (1897—1973) — австрийский политик-социалист и журналист.
 Лейхтер, Фред (род. 1943) — американский техник, отрицатель Холокоста.
 Лёйхтер, Эрвин (1902—1973) — немецко-аргентинский музыковед.